Sezon NBA 2011/12 – 66. sezon zasadniczy rozgrywek National Basketball Association (NBA). W wyniku długich negocjacji odnośnie do umowy podziału zysków z ligi pomiędzy graczy a kluby nastąpił lockout. Do czasu osiągnięcia porozumienia zawieszono rozgrywanie meczów, zablokowano możliwość transferów i podpisywania umów. Sezon rozpoczął się 25 grudnia 2011 meczem pomiędzy Miami Heat a Dallas Mavericks. Każdy z zespołów rozegrał 66 spotkania. Ostatnie mecze rozegrano 26 kwietnia 2012.

Sezon zasadniczy 
W dniach 24-26 lutego rozegrano zawody NBA All-Star Weekend, których zwieńczeniem był NBA All-Star Game (mecz gwiazd). MVP meczu wybrany został Kevin Durant z Oklahoma City Thunder. MVP całego sezonu zasadniczego NBA 2011/2012 został LeBron James z Miami Heat.

Wyniki 
Według konferencji

Zespoły z miejsc 1–8 każdej z konferencji zakwalifikowały się do 2012 NBA Playoffs.

Zwycięzca dywizji ma zapewnione miejsce w pierwszej czwórce, a co za tym idzie przewagę własnego parkietu w pierwszej rundzie Playoffs.

Statystyki

Liderzy statystyk indywidualnych

Najlepsze wyniki indywidualne

Nagrody 
Drużyna All-NBA Team

Drużyna NBA All-Defensive Team

Drużyna NBA All-Rookie Team

Nagrody indywidualne

Playoffs 

Mistrzem NBA 2012 został zespół Miami Heat. Nagrodę MVP finałów otrzymał LeBron James.

Drabinka rozgrywek

Zobacz też 
 2012 NBA Playoffs
 National Basketball Association
 Koszykówka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona NBA

2011 w koszykówce
2012 w koszykówce
National Basketball Association